Baake ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Baake (1864–1940), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Ellen Baake (* 1961), deutsche Biomathematikerin
 Franz Baake (* 1931), deutscher Regisseur und Autor
 Hans-Jürgen Baake (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Rainer Baake (* 1955), deutscher Politiker (Grüne)
 Thommi Baake (* 1962), deutscher Schauspieler und Komiker
 Werner Baake (1918–1964), deutscher Offizier der Luftwaffe und Pilot
 Wolfgang Baake (* 1950), deutscher Publizist und Pressesprecher

Siehe auch:
 Baacke
 Bake